Бори́с Гаври́лов:
 Гаврилов, Борис Анатольевич (род. 1952) — футболист и тренер ФК «Шинник».
 Гаврилов, Борис Гаврилович (1908—1990) — горско-еврейский поэт, писатель и драматург, педагог.
 Гаврилов, Борис Петрович (1944—2006) — советский регбист и регбийный тренер.